Лобах:

 Лобах (приток Вуппера) — река в Германии, протекает по земле Северный Рейн-Вестфалия, речной индекс 273639132.
 Лобах (приток Эшбаха) — река в Германии, протекает по земле Северный Рейн-Вестфалия, речной индекс 2736722.